|-
| 109401 - || || 25 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 109402 - || || 25 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 109403 - || || 26 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 109404 - || || 27 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 109405 - || || 27 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 109406 - || || 30 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 109407 - || || 29 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 109408 - || || 21 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109409 - || || 21 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109410 - || || 21 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109411 - || || 21 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109412 - || || 21 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 109413 - || || 21 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 109414 - || || 21 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 109415 - || || 21 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 109416 - || || 22 d'agost, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 109417 - || || 22 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109418 - || || 22 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109419 - || || 22 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109420 - || || 22 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109421 - || || 22 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109422 - || || 22 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109423 - || || 22 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109424 - || || 22 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109425 - || || 22 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109426 - || || 22 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109427 - || || 22 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 109428 - || || 22 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109429 - || || 22 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109430 - || || 22 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109431 - || || 22 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 109432 - || || 22 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109433 - || || 22 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 109434 - || || 22 d'agost, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 109435 Giraud	 || || 22 d'agost, 2001 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| 109436 - || || 22 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109437 - || || 22 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109438 - || || 22 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109439 - || || 22 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109440 - || || 22 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109441 - || || 22 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 109442 - || || 22 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109443 - || || 22 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109444 - || || 22 d'agost, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 109445 - || || 22 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 109446 - || || 23 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109447 - || || 23 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109448 - || || 23 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109449 - || || 23 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109450 - || || 23 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109451 - || || 23 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109452 - || || 23 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109453 - || || 23 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109454 - || || 23 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109455 - || || 23 d'agost, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 109456 - || || 23 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109457 - || || 23 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109458 - || || 23 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109459 - || || 23 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109460 - || || 23 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109461 - || || 23 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109462 - || || 23 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109463 - || || 23 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109464 - || || 23 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109465 - || || 23 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109466 - || || 23 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109467 - || || 23 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109468 - || || 23 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109469 - || || 23 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109470 - || || 23 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109471 - || || 23 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109472 - || || 23 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109473 - || || 23 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109474 - || || 23 d'agost, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 109475 - || || 23 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109476 - || || 24 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109477 - || || 24 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109478 - || || 24 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109479 - || || 24 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109480 - || || 24 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109481 - || || 24 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109482 - || || 24 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109483 - || || 24 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109484 - || || 24 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109485 - || || 24 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109486 - || || 24 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109487 - || || 24 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109488 - || || 24 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109489 - || || 24 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109490 - || || 24 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109491 - || || 24 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109492 - || || 24 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109493 - || || 24 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109494 - || || 24 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109495 - || || 24 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109496 - || || 24 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109497 - || || 24 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109498 - || || 24 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109499 - || || 24 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109500 - || || 24 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
9